Хірое Судзукі (;  19 серпня 1987, Кіото) — японська борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка та бронзова призерка чемпіонатів Азії, дворазова володарка Кубків світу.
  (р. 1969) — японська сегістка, 1-я королева-Мейдзін